

Рейчел — переписна місцевість, штат Невада
 Рейчел — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія